Sergio Escudero – calciatore spagnolo
Sergio Ariel Escudero – calciatore giapponese
Sergio Daniel Escudero – calciatore argentino